Екатери́на Са́вченко: Савченко, Екатерина Александровна (род. 1977) — российская прыгунья в высоту.
 Савченко, Екатерина Ивановна (1919—?) — звеньевая полеводов, Герой Социалистического Труда.